Cronenberg steht für:

 Cronenberg (bei Lauterecken), Gemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Cronenberg (Wuppertal), ein Stadtteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Julius Cronenberg o.H., metallverarbeitender Betrieb aus Arnsberg, siehe Sophienhammer

Cronenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Cronenberg (* 1980), kanadischer Regisseur und Drehbuchautor
 Carl-Julius Cronenberg (* 1962), deutscher Politiker (FDP)
 David Cronenberg (* 1943), kanadischer Filmregisseur 
 Denise Cronenberg (1938–2020), kanadische Kostümdesignerin 
 Dieter-Julius Cronenberg (1930–2013), deutscher Politiker (FDP)
 Laurenz Cronenberg (vor 1520–nach 1550), Kölner Dombaumeister
 Max Cronenberg (1857–1924), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Sibylla Cronenberg (1870–1951), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Wilhelm Cronenberg (1836–1915), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Cronberg
 Kronenberg
 Villa Cronenberg